Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Borodin – rosyjski chemik, kompozytor i muzyk
 Andriej Borodin – radziecki polityk
 Leonid Borodin – radziecki polityk
 Michaił Borodin (właśc. Michaił Gruzenberg) – działacz Kominternu
 Piotr Borodin – radziecki polityk
 Sysoj Borodin – rosyjski wojskowy

Inne:
 (6780) Borodin – planetoida z grupy pasa głównego asteroid